Raul Brancaccio e Flavio Cobolli erano i detentori del titolo ma solo Raul Brancaccio ha deciso di difendere il titolo in coppia con Javier Barranco Cosano venendo eliminati ai quarti di finale.

In finale Íñigo Cervantes Huegún e Oriol Roca Batalla hanno sconfitto Pedro Cachín e Martín Cuevas con il punteggio di 6-7(4-7), 7-6(7-4), [10-7].

Teste di serie 

  Pedro Cachín /  Martín Cuevas (finale)
  Alberto Barroso Campos /  Sergio Martos Gornés (semifinale)

  Michael Geerts /  Mats Hermans (quarti di finale) 
  Ivan Liutarevich /  Vladyslav Manafov (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Llamas Ruiz /  Pablo Martinez Gomez (primo turno)

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Murcia Open 2022